

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Przerębska Huta – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany
 Przerębska Huta – część wsi Szczodrowo w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy